Israelsson ist der Name folgender Personen:

 Erik Israelsson (* 1989), schwedischer Fußballspieler
 Karl-Erik Israelsson (1929–2013), schwedischer Weitspringer und Hürdenläufer
 Sven Israelsson (1920–1989), schwedischer Nordischer Kombinierer und Skilangläufer